Rabenkanzel steht für:
 ein Naturdenkmal in der Ortsgemeinde Fürfeld, siehe Liste der Naturdenkmale in Fürfeld
 ein Naturdenkmal in der Ortsgemeinde Niederhosenbach, siehe Liste der Naturdenkmale in Niederhosenbach